Colinet, comme Collinet, est un prénom du Moyen Âge, diminutif de Nicolas, devenu un patronyme français particulièrement présent en Lorraine, dérivé du prénom Nicolas.

Onomastique 
Colinet et sa variante  sont des hypocoristiques (diminutifs) par aphérèse (suppression de la première syllabe) du prénom  et de  ou  :
 Nicolas → Colas → Colin → Colinet/Collinet.

Ces deux noms de famille sont également à rapprocher d'autres noms ayant la même racine étymologique : 
 , Colle, Collé, Grandcolas, Groscolas, Petitcolas,
 , , , , Groscollot
 Colnat, Colné, Colnel, , Colnot,
  et Colinot,
tous présents en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges.

Patronyme 

 Charles Colinet (1839-1905), sylvain à Fontainebleau ;
 Jean-Louis Colinet (1950-), metteur en scène et directeur de théâtre belge ;
 Jérôme Colinet (1983-), footballeur belge ;
 Joris Colinet (1982-), footballeur français ;
 Paul Colinet (1898-1957), poète et écrivain belge ;
 Colinet, jardinier, disciple et premier jardinier de André Le Nôtre.

Prénom 
 Colinet de Lannoy, compositeur français.

Toponymie

Colinet, ville non incorporée de l'île de Terre-Neuve.

Zoologie 
 Colinet, nom commun des Merlucidés.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien